

Anno 
 149 o 149 a.C.

Codici 
 149  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Beine-Nauroy, nel dipartimento francese della Marna

Matematica 
 149 – numero